De Hel was een gebied aan noordoostzijde van de Nederlandse vestingstad Venlo.

Het was een relatief laag en oorspronkelijk nat gebied, waarschijnlijk een voortzetting van één van de oude Maasmeanders in de noordelijke bantuin. De Helpoort in de noordelijke stadsmuur ontleende hieraan haar naam. Uit het noordelijke deel van de Bantuin stroomde de Helbeek richting stad, met daarin lag een watermolen genaamd Hellmolen. Via de gracht liep de beek uit in de Venlose haven.

In 1349 is sprake van een "domus ter Hellen" (huis ter Hellen). Een van de aan de stadszijde op de poort aansluitende straten is het Helschriksel.

Vestingwerk van Venlo